Пабло Даниэль Брендан (; 5 марта 1983, Мерло) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Нордельта».

Карьера

Клубная 
В сезоне 2008/09 в составе клуба «Униря» под руководством Дана Петреску стал чемпионом Румынии.

В сезоне 2009/10 чемпионата Румынии стал лучшим игроком года на своей позиции (левый защитник).

В сентябре 2010 года подписал контракт с другим румынским клубом «Стяуа». Вместе с ним из «Унири» перешёл и ряд других игроков: Галамаз, Рикардо, Маринеску, Апостол и Билашко. В составе клуба принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА 2009/10 (групповая стадия).

В сезоне 2011/12 Брендан играл на позициях полузащитника и центрального защитника, хотя в основном играл на позиции левого защитника. В этом же сезоне Брендан отдал 3 результативные передачи в чемпионате и 4 в Лиге Европы 2011-12, однако сам в составе «Стяуа» не забивал.

В феврале 2012 года перешёл в клуб Суперлиги Китая «Ляонин Хувин».

Международная

Достижения 
  «Униря»  
 Чемпион Румынии : 2008/09

  «Стяуа»  
 Обладатель Кубка Румынии : 2010/11

  «Тыргу-Муреш»
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2015

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Бургос»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Институто»
Игроки ФК «Униря» Урзичени
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Тыргу-Муреш»
Игроки ФК «Вииторул» Констанца